Buenavista of Buena Vista kan verwijzen naar:

Bolivia:
 Buena Vista (Bolivia), een stad in de provincie Ichilo

Canada:
 Buena Vista (Saskatchewan), een plaats in de provincie Saskatchewan

Colombia:
 Buenavista (Boyacá), een gemeente in departement Boyacá
 Buenavista (Córdoba), een gemeente in departement Córdoba
 Buenavista (Quindío), een gemeente in departement Quindío
 Buenavista (Sucre), een gemeente in departement Sucre

Cuba:
 Buenavista (Cuba), een beschermd natuurgebied in de provincies Sancti Spíritus, Villa Clara en Ciego de Ávila

Curaçao:
 Buena Vista (Curaçao), een plaats op Curaçao

Filipijnen:
 Buenavista (Agusan del Norte), een gemeente in de provincie Agusan del Norte
 Buenavista (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
 Buenavista (Guimaras), een gemeente in de provincie Guimaras
 Buenavista (Marinduque), een gemeente in de provincie Marinduque
 Buenavista (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon

Mexico:
 Buenavista (Mexico), een stad in de deelstaat Mexico
 Buenavista (Michoacán), een stad in de deelstaat Micoacán
 Buena Vista (Coahuila), een plaats in de deelstaat Coahuila

Spanje:
 Buenavista (Salamanca), een gemeente in de provincie Salamanca
 Buenavista del Norte, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife

Verenigde Staten:
 Buena Vista (Californië), een plaats in de staat Californië
 Buena Vista (Colorado), een plaats in de staat Colorado
 Buena Vista (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 Buena Vista (Michigan), een plaats in de staat Michigan
 Buena Vista (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico
 Buena Vista (Virginia), een stad in de staat Virginia
 Buena Vista County, een county in de staat Iowa
 Lake Buena Vista, een plaats in de staat Florida
 Montgomery-Janes-Whittaker House, een museum en monumentaal pand in Alabama

Disney
 Buena Vista Motion Pictures Group
 Buena Vista Distribution
 Buena Vista Music Group
 Buena Vista Theatrical Productions
 Buena Vista Interactive, tegenwoordig Disney Interactive
 Lake Buena Vista, een stad in Florida, volledig in het bezit van The Walt Disney Company
 Buena Vista Street

Zie ook
 Buena Vista Social Club (doorverwijspagina)